Hungerberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Hungerberg (Ellwangen), Berg und Stadtteil von Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hungerberg (Eppenschlag), Ortsteil der Gemeinde Eppenschlag, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Hungerberg (Frauenneuharting), Ortsteil der Gemeinde Frauenneuharting, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Hungerberg (Laufen), Ortsteil der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Hungerberg (Wipperfürth), Dorf im Stadtgebiet von Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Hungerberg (Gemeinden Krenglbach, Wallern), Ortschaft von Krenglbach, Bezirk Wels-Land, und Wallern an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Bauten:
 Burg Hungerberg, Ruine auf dem Hungerberg in Nordböhmen

Berge und Erhebungen:
 Hungerberg (Oberwald) (1772 m), Berg bei Oberwald, Kanton Wallis
 Hungerberg (Waldshut-Tiengen) (721,9 m), zwischen Indlekofen und Schmitzingen (Waldshut-Tiengen), Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Hungerberg (Fränkische Alb) (601,2 m), im Hahnenkamm bei Hechlingen (Heidenheim), Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Hungerberg (Laupheim) (538,9 m), bei Laupheim, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Hungerberg (Neuhaus) (405,6 m), in Neuhaus (an der B 51) (Trierweiler), Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Hungerberg (Winterbach) (382,3 m), bei Winterbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Hungerberg (Marienmünster) (324,1 m), bei Marienmünster, Weserbergland, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Hungerberg (Pfalz) (303,1 m), im Nordpfälzer Bergland bei Bolanderhof (Kirchheimbolanden), Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Hungerberg (Wien) (242 m), in Döbling, Wien
 Hungerberg (Colditz) (210 m), in Colditz zwischen OT Möseln und OT Hohnbach, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Hungerberg (Oderwald) (205 m), im Oderwald nahe Ohrum, Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen
 Hungerberg (Bomsdorf) (96,1 m), bei Bomsdorf, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt

Schutzgebiete:
 Hungerberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet bei Frankenhofen (Ehingen), Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Hungerberg-Schildwacht, Landschaftsschutzgebiet bei Geislingen an der Steige, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Großbirkel-Hungerberg, ehemaliges Naturschutzgebiet in Blieskastel, Saarpfalz-Kreis, Saarland

Siehe auch:
 Hungerburg
 Hungersberg